Символ ⇧ (В Юникоде ) может означать:
 ⇧ — символ стрелки, см. стрелка (символ).
  — клавиша Shift.